

Esercito 
 Battaglione alpini "Tolmezzo" – reparto alpino dell'Esercito Italiano con sede a Venzone

Geografia 
 Tolmezzo – comune italiano

Persone 
 Domenico da Tolmezzo (1448-1507) – pittore e scultore italiano
 Gianfrancesco da Tolmezzo (1450-1511) – pittore italiano